VM i snooker 1940 var de fjortonde världsmästerskapen i snooker. Finalen hölls i London, England, Storbritannien. Det var den sista turneringen som spelades innan man gjorde uppehåll för andra världskriget. I finalen möttes de båda bröderna Joe (som vunnit alla VM-turneringar dittills) och Fred Davis. Den äldre brodern Joe vann även denna gång, men matchen gick till sista och avgörande frame.

I alla matcherna spelades det maximala antalet frames, matcherna avbröts alltså inte då de var avgjorda.

Resultat

Källor 
 ArmchairGM Sports Wiki Database
 Global Snooker

1940 i Storbritannien
Sportåret 1940
1940
Sportevenemang i London